Statues est le quatrième album du groupe Moloko, sorti le .

Pistes 
Toutes les chansons ont été écrites et composées par Mark Brydon et Róisín Murphy.

Classement

Certification 
  (BEA) :

Notes et références 

Album musical sorti en 2003
Album certifié disque d'or en Belgique